Heerlijkheid Overijssel
 Gewest Overijssel (Bataafse Republiek)
 Gewest Overijssel (KNSB)